«Шави́т» ( — «комета») или RSA-3 — ракета для запуска космических аппаратов. Разработана и производится в Израиле. Впервые была запущена 19 сентября 1988 года с космодрома Пальмахи́м (), что сделало Израиль восьмой страной в мире, способной самостоятельно выводить космические аппараты на орбиту. Начиная с 1999 года, Израиль производит плановые запуски своей космической ракеты. Также в 2003 году были подписаны контракты о возможности запуска израильских «Шавитов» с космодрома Алкантара, расположенного в Бразилии. С помощью ракеты «Шавит» осуществляется запуск спутников «О́фек».

Конструкция 

Представляет собой трёхступенчатую твердотопливную ракету. Первые две ступени идентичны, имеют вес по  каждая, серийно выпускались в Израиле концерном IAI. Третья ступень построена компанией Rafael, весит около , двигатель ступени работает . Первая и вторая ступень используются также в ракете «Иерихон-2». Двигатели первой и второй ступеней последовательно выводят ракету до высоты около , и по инерции ракета набирает высоту до отметки . Далее включается двигатель третьей ступени и выводит полезную нагрузку на орбиту высотой от250 до .

Ракета подвергалась модернизации, первоначально использовался вариант LK-A («Шавит-1»), в дальнейшем — LK-1 («Шавит-2»), имеющий возможность выводить более тяжелые спутники. Проектируется также вариант LK-2 («Шавит-3»), первая ступень которой будет иметь новый (лицензионный) двигатель.

История запусков 
На 2020 год совершено  ракеты,  из которых были удачными.

Перечисленные запуски нетипичны для мировой практики, так как проводились на энергетически невыгодные орбиты с наклонением около142° (так называемая ретроградная орбита). Это вызвано особенностями географического расположения Израиля: доступное свободное пространство для запуска имеется только над Средиземным морем в направлении Гибралтарского пролива. Поэтому возможности самого́ носителя при запусках с Пальмахим используются не вполне эффективно.

Примечания

Ссылки 
 Марк Штейнберг Кузница израильского оружия
 

Ракеты-носители
Космонавтика Израиля
Israel Aerospace Industries
Rafael